Мялицыно — название населённых пунктов в России:

 Мялицыно — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Мялицыно — название деревни Мялицино в Ильинском районе Пермского края до 2013 года.
 Мялицыно — деревня в Кашинском районе Тверской области.